Louise de Belgique peut désigner :
 Louise de Belgique (1858-1924), princesse de Belgique. Fille de Léopold II roi des Belges.
 Louise de Belgique (née en 2004), princesse de Belgique. Fille du prince Laurent de Belgique.